aardboogkever
 akkerboogkever
 gewone boogkever
 rode boogkever
 rondhalsboogkever
 schijfboogkever